Isherwood est un patronyme anglais. Il est notamment porté par :
 Benjamin F. Isherwood (1822 - 1915), amiral américain ;
 Christopher Isherwood (1904 - 1986), écrivain britannique naturalisé américain ;
 Francis Isherwood (1851 - 1888), joueur anglais de rugby et de cricket ;
  (1960 - ), peintre et illustrateur américain ;
  (1889 - 1974), joueur anglais de rugby à XV.

Voir aussi 
 Emma Taylor-Isherwood (1987 - ), actrice canadienne ;
 USS Isherwood (DD-284), destroyer américain ;
 , destroyer américain.